Ламштедт (, ) — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Управляется союзом общин Бёрде-Ламштедт. Население составляет 3314 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 52,74 км². Официальный код — 03 3 52 029.

Община подразделяется на 6 сельских округов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии